Шепетко́вский — русская фамилия; имеет женскую форму Шепетковская.

 
 Шепетковский, Николай Александрович (1847—1919) — городской голова Красноярска в 1898—1901 и 1902—1905 гг., сын А.К. Шепетковского

См. также 
 Шепетков